El término esfuerzo puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la fuerza, la tasa de cambio de la cantidad de movimiento, empleada contra una resistencia;

 a la fuerza de voluntad empleada contra una dificultad para conseguir un fin;
 al esfuerzo interno, en ingeniería estructural;
 a la Yihad, un concepto y una obligación religiosa del Islam. La palabra Yihad se traduce a menudo al castellano como ‘esfuerzo’. Existen dos tipos de Yihad: la interior, que es una lucha interna contra la mala inclinación, y la exterior, más conocida en Occidente como Guerra santa.